Docking – villaggio e parrocchia civile della contea di Norfolk, Regno Unito
 Docking – in astronautica, aggancio a un veicolo spaziale 
 Docking – in chimica, metodo che predice l'orientamento preferito di una molecola verso una seconda quando queste si legano fra di loro per formare un complesso stabile